О́йген Финк (, 11 декабря 1905, Констанц — 25 июля 1975, Фрайбург) — немецкий философ, феноменолог.

Биография 
В 1928—1936 годах — ассистент Эдмунда Гуссерля. Остался верен Гуссерлю после его изгнания как еврея из университета в 1933 году, обсуждал с ним поздние произведения, заботился о сохранении архива философа.

С 1939 по 1948 годы преподавал философию в Лувенском католическом университете (Бельгия), куда его пригласил Герман Ван Бреда.

С 1948 г. и до выхода на пенсию — профессор Фрайбургского университета.

Член редакционного комитета многотомного издания «Phenomenologica».

Учитель историка Эрнста Нольте.

Первые работы Финка были посвящены феноменологическому анализу психических явлений. В 1933 году он выпустил книгу «Феноменологическая философия Эдмунда Гуссерля в свете современной критики», после выхода которой Гуссерль назвал его своим «наиболее последовательным учеником». Дружил и переписывался с Яном Паточкой.

Впоследствии, пропагандируя феноменологию, Финк сближал её с идеями Хайдеггера и Ницше.

Автор работ «О феноменологии» (Studien zur Phanomenologie. 1930—1939), «Философия Ницше» (Nietzsches Philosophie. 1960).

В зимнем семестре 1966/67 гг. Финк организовал при участии М. Хайдеггера семинар, посвящённый Гераклиту.

Библиография 
 Финк Е. Основные феномены человеческого бытия / Е. Финк. - М.: Канон+, 2017. - 432 с. ISBN 978-5-88373-057-2

Ссылки 
 
 Эйген Финк. Основные феномены человеческого бытия
 Э. Финк: педагогическая антропология как экзистенциальная аналитика

Родившиеся в Констанце (Германия)
Умершие во Фрайбурге
Философы Германии
Философы XX века
Философы игры
Феноменологи